Серге́й Серо́в:
 Серов, Сергей Вячеславович (род. 1957) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Серов, Сергей Иванович (род. 1952) — российский искусствовед, куратор, дизайнер-график.
 Серов, Сергей Яковлевич (1940—1992) — известный советский этнограф-американист.